Ергольские — древний русский дворянский род, разделившийся на несколько ветвей.

Внесён Герольдией в VI часть родословной книги Орловской, Санкт-Петербургской, Калужской и Тульской губерний Российской империи.

Происхождение и история рода 
Фамилия происходит от реки Ерги, на которой некогда располагались поместья Ергольских. 

Михаил Никитич и Михаил Михайлович Ергольские упоминаются в Колыванском походе (1540), Антон Михайлович и Фирс Никитич — в Казанском походе (1544). Юрий Михайлович Ергольский был воеводой под Коломной (1545), руководил обороной от набегов крымских татар. Василий Иванович Ергольский воевода в Полоцком походе (1551). Бараш Иванович подписался (1565) на поручной записи по князю Василию Семёновичу Оболенскому-Серебряному и сыну его Борису.  Во 2-й половине XVI века владели поместьями и вотчинами в Белозёрском уезде: Михаил Андреевич († 1567), у него жена Федосья Васильевна (урождённая Скобельцина), Семён и Нечай Васильевичи с дочерьми - Авдотья замужем за Бестужей Владимировичем Паюсовым и Аграфена за Иваном Злобиным сыном Базаровым.

Следующая ветвь владела поместьями в Мценском, Мещовском, Козельском и Мосальском уездах. Богдану Прокофьевичу жаловано государево жалование за "полонное терпение" (1620).

Внесены в родословную книгу Калужской и Тульской губерний.

Десять Ергольских владели населёнными имениями (1699). За честную службу Ергольские были пожалованы обширными землями в Боровском и Мещовском уездах Калужской губернии.

Описание герба 
В числе Высочайше утвержденных герба Ергольских не имеется. В Гербовнике Анисима Титовича Князева 1785 года имеется изображение печати с гербом Алексея Семёновича Ергольского: в золотом поле щита изображены, накрест, две серо-коричневые фигуры в виде пистолетов для дуэли, стволами к верху. Щит увенчан коронованным дворянским шлемом с шейным клейнодом. Нашлемник: фигура человека без головного убора, держащий в растопыренных руках по пальмовой ветви. Цветовая гамма намёта не определена.

Известные представители 

 Ергольский Михаил Фёдорович — козельский городовой дворянин (1625-1627).
 Ергольский Богдан Прокофьевич — внук Бараша Ивановича и сын Прокофия Барашевича Ергольских. Владел землями в Мещовском уезде.
 Ергольский Константин Леонтьевич — владел землями в Мещовском уезде.
Ергольский Алексей Иванович — дворянин московский (1640), воевода в Мосальске (1649).
Ергольский Гур Иванович — московский дворянин (1658), воевода в Болхове (1660).
Ергольский Авксентий Иванович — жилец, в офицерах, в гусарах, в копейщиках, в рейтарах с 1692 г.
Ергольский Денис Яковлевич — жилец (1680), стряпчий (1682), стольник (1692), помещик Данковского и Лебедянского уездов.
Ергольские: Григорий Терентьевич, Лука Евсеевич — стряпчие (1682-1692).
Ергольские: Тимофей и Иван Гуровичи — стольники (1692).
Ергольский Степан Семёнович — стольник (1692), воевода в Данкове (1697).
Ергольский, Григорий Терентьевич (1663—1750) — государственный и военный деятель эпохи Петра I
Ергольский, Владимир Николаевич (1775—1836) — генерал-майор, участник Наполеоновских войн.
Ергольская, Татьяна Александровна (1792—1874) — родственница Льва Николаевича Толстого, значительно повлиявшая на него в детстве.
Ергольский, Владимир Матвеевич (1840—1900) — государственный деятель, акмолинский вице-губернатор.
Ергольская Мария Матвеевна — детская писательница.
Ергольский Андрей Николаевич (30.11.1862 — ?) - последний владелец усадьбы в Клюксах.
Ергольский Владимир Николаевич (1865-1922) - брат А.Н. Ергольского. Врач, лечил К.Э. Циолковского.

Примечания

Литература